Die Dubai Duty Free Tennis Championships 2022 waren ein Tennisturnier, welches vom 21. bis 26. Februar 2022 in Dubai stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2022 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Acapulco das Abierto Mexicano Telcel gespielt und in Santiago de Chile die Chile Dove Men+Care Open. Während das Turnier in Acapulco, genau wie das Turnier in Dubai, zur Kategorie der ATP Tour 500 zählte, gehörte das Turnier in Santiago de Chile zur niedrigeren Kategorie der ATP Tour 250.

Aslan Karazew war der Titelverteidiger im Einzel, im Doppel gewannen Juan Sebastián Cabal und Robert Farah im Vorjahr den Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.794.840 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.949.665 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 19. und 20. Februar 2022 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel sowie ein Platz im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser im Einzel sowie zwei Paarungen im Doppel als Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb galten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Website (PDF)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Website (PDF)

ATP Tour 2022
Tennisturnier in Dubai